Troickoje – nazwa miejscowości w Rosji

 Troickoje – osiedle typu miejskiego w Kałmucji
 Troickoje – wieś w sielsowiecie wiktorowskim rejonu korieniewskiego w obwodzie kurskim
 Troickoje – wieś w sielsowiecie kostielcewskim rejonu kurczatowskiego w obwodzie kurskim
 Troickoje – wieś w osiedlu wiejskim Zaborjewskoje rejonu diemidowskiego w obwodzie smoleńskim